De Gouden Straatjes (Antwerpen)
 Gouden Straatje, een straat in Praag
 Gouden Straatjes (Haarlem)